Светско првенство у хокеју на леду 2006. () за мушкарце одржано је у летонској престоници Риги у периоду од 5. до 21. маја 2006. године. Било је то 70. по реду светско првенство у хокеју на леду које је организовала Светска хокејашка федерација (ИИХФ).

Био је то први пут да једна бивша совјетска република поред Русије организује један тако велики спортски догађај још од распада СССР-а. Маскота првенства био је дабар РИКС.

Овом првенству су претходиле Зимске олимпијске игре у Торину само два месеца раније, у оквиру којих је одржан и веома јак хокејашки турнир.

Титулу је освојила репрезентација Шведске која је у финалу победила Чешку са 4:0, и тако постала прва хокејашка нација која је објединила титуле светског првака и победника олимпијских игара. Треће место је освојила селекција Финске. У Дивизију I су испале селекције Казахстана и Словеније.

Дворане

Групна фаза 
16 репрезентација је распоређено у 4 групе са по 4 тима у којима игра свако са сваким (три утакмице свако). По три првопласиране екипе из сваке групе такмичење настављају у другој фази. Победа у регуларном делу утакмице доноси 3 бода. Победа се вреднује са 2 бода, нерешен резултат са 1 бодом, док пораз не доноси бодове.

Сатница утакмица је по локалном времену (CET+3)

Легенда: Ут - Број утакмица; П - број победа; Н - нерешено; И - Изгубљено; Гд - голова дато; Гп - голова примљено; ГР - гол-разлика; Бод. - освојено бодова

Група А (Арена Рига)

Група Б (Дворана Сконто) 

По локалном времену (CET+3)

Група Ц (Арена Рига)

Група Д

Други круг 
По три првопласиране екипе из група А и Д су формирале групи Е, а екипе из група Б и Ц су формирале групу Ф. Екипе преносе резултате из међусобних утакмица прве фазе и играју још три утакмице са екипа из групе са којом су се укрстили. По четири најбоље пласирана тима су се пласирала у четврфинале и борбе за медаље, док су две последње пласиране екипе завршиле такмичење.

Група Е 
Све утакмице су игране у Арени Рига.

Група Ф 
Све утакмице су игране у Дворани Сконто изузев меча Русија - Украјина.

Борба за опстанак у дивизији 
Последње пласиране из све четири групе прве фазе такмичења боре се за опстанак у елитној дивизији и пласман на наредно светско првенство у Русији. Игра се системом свако са сваким, а две најслабије екипе су испале у Дивизију 1 у сезони 2007.

Група Г

Елиминациона рунда 
Све утакмице елиминационе рунде игране су у Арени Рига.

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за треће место 

Арена Рига; гледалаца 9.365
Судија:  Петер Јонак
Стрелци: 
  0:1 Томи Калио 4:06
  0:2 Оли Јокинен (ПП2) 25:20
  0:3 Рику Хахл 36:18
  0:4 Анти Миетинен 42:55
  0:5 Јуси Јокинен 53:56 (ПП2)
Искључења:  32 мин : 34 мин 
Шутева укупно:  37 : 33

Финале 

Арена Рига; гледалаца 9.800
Судија:  Рихард Шуц
Стрелци: 
  1:0 Јеспер Матсон 14:36
  2:0 Фредрик Емвал 15:13
  3:0 Никлас Кронвал 24:07
  4:0 Јерген Јенсон 37:01
Искључења:  10 мин : 10 мин 
Шутева укупно:  26 : 15

Коначни пласман и статистика

Коначан пласман 
Коначан пласман екипа на турниру према ИИХФ-у:

Најбољи стрелци турнира 
List shows the top skaters sorted by points, then goals. If the list exceeds 10 skaters because of a tie in points, all of the tied skaters are left out.
Извор: IIHF.com

Најбољи голмани 
на листи од 5 најбољих голмана се налазе искључиво голмани који су бранили више од 40% свих минута колико је њихова репрезентација одиграла на турниру.
Source: IIHF.com
Мин = Минута (на леду); ШНГ = Шутева на гол; ПГ = Примљено голова; ППГ = Просечно примљених голова; О% = Проценат одбрана; БПГ = Утакмица без примљеног гола

Види још 

 Светско првенство у хокеју на леду
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2006 — Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду 2006 — Дивизија II

Референце 

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Летонији
Хокеј на леду у 2006.